Орден Свобо́ды — название государственных наград нескольких государств.

 Орден Свободы — государственная награда Лаосской Народно-Демократической Республики.
 Орден Свободы — государственная награда Португалии.
 Орден Свободы — высшая государственная награда Словении.
 Орден Свободы — государственная награда Украины.
 Орден Свободы — государственная награда Югославии.

См. также 
 Орден Креста Свободы — государственная награда Финляндии.
 Орден Свободы и Независимости — один из орденов Корейской Народно-Демократической Республики.